

События 
 Ассирийцы впервые собрали дань с правителей Сирии.
 Первое упоминание в ассирийских клинописях Араму — первого царя Урарту.
 Циский князь Сянь-гун изгнал всех сыновей Ху-гуна и перенёс столицу из Богу в Линьцзы.

Скончались 
 Ашшурнацирапал II, царь Ассирии.
 Князь Цзинь Ли-хоу (Фу), ему наследовал сын И-цзю (Цзин-хоу, эра правления 858—841).
 Князь Сун Ли-гун (Фу-сы), ему наследовал сын Цзюй (Си-гун, эра правления 858—831).

См. также

Примечания